Necronomicon – testo immaginario di magia nera redatto da uno stregone arabo di nome Abdul Alhazred, espediente letterario creato dallo scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft 
Necronomicon – videogioco MUD del 1990
Necronomicon (Necronomicon: The Dawning of Darkness) – videogioco del 2001 per PlayStatione Windows
Delirium (Necronomicon) – film del 1967 diretto da Jesús Franco
Necronomicon – film horror del 1993
Necronomicon – gruppo thrash metal tedesco
Necronomicon – casa editrice americana